Valuk je lahko:

 Valuk - prvi karantanski knez
 Valuk - lahko kolesno oklepno vozilo
 Valuk - slovenska glasbena skupina
 Strelsko društvo Valuk - strelsko društvo iz Ljubljane